156 Pułk Piechoty – pułk piechoty niemieckiej utworzony 31 marca 1897 w Brzegu
 156 Pułk Piechoty – oddział piechoty Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939